

Persone
Jennifer Smit – ex atleta e scrittrice neerlandese
John Smit – rugbista a 15 sudafricano
Jörgen Smit – insegnante norvegese
Joseph Smit – illustratore neerlandese
Julia Smit – nuotatrice statunitense
Kees Smit – ex calciatore neerlandese
Kick Smit – calciatore neerlandese
Kodi Smit-McPhee – attore australiano
Minouche Smit – nuotatrice neerlandese
Nimue Smit – modella neerlandese
Sianoa Smit-McPhee – attrice australiana
Vlado Šmit – calciatore serbo
Yasemin Smit – pallanuotista neerlandese

Altro
Smit Internationale – azienda neerlandese